Каторсе де Марзо има више значења:

 Каторсе де Марзо (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Каторсе де Марзо (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику